Le dimanche  est le 235 jour de l'année 1885.

Naissances 
 Henry Tizard (mort le ), chimiste britannique
 Robert Fawtier (mort le ), historien français

Événements 
 La Cévenole est chantée pour la première fois

Voir aussi 
 23 août et août 1885